|-
| 92701 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92702 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92703 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92704 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92705 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92706 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92707 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92708 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92709 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92710 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92711 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92712 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92713 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92714 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92715 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92716 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92717 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92718 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92719 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92720 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92721 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92722 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92723 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92724 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92725 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92726 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92727 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92728 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92729 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92730 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92731 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92732 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92733 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92734 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92735 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92736 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92737 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92738 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92739 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92740 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92741 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92742 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92743 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92744 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92745 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92746 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92747 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92748 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92749 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92750 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92751 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92752 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92753 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92754 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92755 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92756 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92757 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92758 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92759 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92760 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92761 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92762 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92763 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92764 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92765 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92766 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92767 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92768 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92769 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92770 - || || 30 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 92771 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92772 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92773 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92774 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92775 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92776 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92777 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92778 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92779 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92780 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92781 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92782 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92783 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92784 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92785 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92786 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92787 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92788 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92789 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92790 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92791 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92792 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92793 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92794 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92795 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92796 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92797 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92798 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92799 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92800 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2